Дидоренко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дидоренко, Дмитрий Витальевич (род. 1967) — уникальный украинский слепой художник.
 Дидоренко, Светлана — советская эстрадная певица, группа Крок; фирма Мелодия выпустила несколько её пластинок.
 Дидоренко, Эдуард Алексеевич (1938—2007) — основатель и первый ректор Луганского государственного университета внутренних дел, генерал-полковник милиции, профессор.

Примечания